Первый квалификационный раунд стал первым раундом отборочного турнира к финальной стадии чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет 2003.

44 команды были поделены на 11 групп по 4 в каждой, одна из команд в каждой группе принимала у себя все матчи группы. Команды, занявшие 1 и 2 места в каждой группе, прошли во второй раунд. Португалия прошла автоматически в финальную часть на правах хозяев. Англия, Испания, Россия, Финляндия, Польша и Венгрия автоматически прошли во второй раунд, имея лучший рейтинг среди всех сборных перед отбором. Матчи прошли осенью 2002 года.

 Хозяева групп указаны курсивом.

Группа 1 
22-26 октября 2002

Группа 2 
1-5 октября 2002

Группа 3 
18-22 сентября 2002

Группа 4 
24-28 октября 2002

Группа 5 
24-28 сентября 2002

Группа 6 
30 сентября — 4 октября 2002

Группа 7 
5-9 октября 2002

Группа 8 
21-25 октября 2002

Группа 9 
15-19 октября 2002

Группа 10 
21-25 октября 2002

Группа 11 
3-7 октября 2002

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 17 лет)
Футбол в Европе в 2002 году